Als Kabinett Bouffier werden folgende Landesregierungen Hessens unter Volker Bouffier bezeichnet:

 Kabinett Bouffier I – 2010 bis 2014
 Kabinett Bouffier II – 2014 bis 2019
 Kabinett Bouffier III – 2019 bis 2022